Mele, una localidad y comune italiana de la provincia de Génova
 Alphonse Van Mele, un gimnasta artístico belga
 Claudio Mele,  un exfutbolista argentino
 Eugenio Mele,  hispanista y cervantista italiano
 Giovanni Battista Mele, un compositor italiano del periodo barroco
 Santiago Mele, un futbolista uruguayo